Любытинский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Новгородской области Российской Федерации.

Административный центр — рабочий посёлок Любытино (находится в 150 км от областного центра — Великого Новгорода).

География 
Площадь территории района — 4486,24 км².

Район расположен на севере Новгородской области.

История 
По постановлению ВЦИК от 3 апреля 1924 года произошло укрупнение волостей Боровичского уезда Новгородской губернии. Была создана Бельская волость (с. Белое) путём слияния Льзичской, Шереховской, Любытинской, и Степанкоской волостей.

По постановлению ВЦИК от 18 июля 1927 года был образован Бельский район в составе Боровичского округа Ленинградской области с центром в селе Белое. В состав район вошли следующие сельсоветы бывшей Новгородской губернии:
 из Боровичского уезда:
 из Бельской волости: Агафоновский, Барщинский, Бельский, Большегорский, Больше-Светицкий, Боровской, Веленицкий, Вычеремский, Галицкий, Городенский, Гусинский, Заручевский, Княжесельский, Коршуновский, Любытинский, Мироежский, Площинский, Погорельский, Покровский, Репищенский, Скоровский, Смерденицкий, Торбинский, Хвощевикский, Хировский, Чистенский, Шереховский
 из Никандровской волости: Внутский, Воронихский, Долбеевский, Ерошатский, Ножкинский, Рогозовский
 из Маловишерского уезда:
 из Тидворской волости: Грязно-Замостьевский
 из Торбинской волости: Токаревский.

В ноябре 1928 года были образованы Каменский и Никандровский с/с. Упразднены Барщинский, Боровской, Галицкий, Гусинский,
Долбеевский, Ерошатский, Заручевский, Мироежский, Площинский, Погорельский, Покровский, Репищенский, Рогозовский, Скоровский, Токаревский и Чистенской с/с. Вороникский с/с был переименован в Бродский.

Постановлением Президиума Леноблисполкома от 11 марта 1931 г Бельский район был переименован в Любытинский район, Бельский сельсовет района — в Любытинский, а село Белое было переименовано в село Любытино. Любытинский сельсовет, с центром в деревне Любытино был переименован в Артёмовский, деревня Любытино в село Артёмовское.

1 января 1932 года Бродский и Внутский с/с были переданы в Хвойнинский район.

27 августа 1939 года был образован рабочий посёлок Зарубино. 5 июля 1943 года образован р.п. Комарово.

5 июля 1944 года Любытинский район вошёл в состав новообразованной Новгородской области.

8 июня 1954 года был образован Степанковский с/с и упразднены Большесветицкий, Грязнозамостьевский, Торбинский, Ножкинский и Большегорский с/с.

24 марта 1960 года из Маловишерского района в Любытинский был передан Большезаборовский с/с. 9 апреля Коршуновский с/с был переименован в Ярцевский, а Степанковский с/с — в Боровщинский.

17 августа 1961 года был упразднён Княжесельский с/с.

Был упразднён 1 февраля 1963 года. Указом Президиума ВС РСФСР от 2 марта 1964 года из части Боровичского и Пестовского сельских районов был образован Любытинский сельский район. В него вошли бывшие Дрегельский и Любытинский районы.

Указом Президиума ВС РСФСР от 12 января 1965 года Любытинский сельский район был преобразован в административно-территориальный район. В состав район вошли р.п. Зарубино, Комарово, Неболчи, а также сельсоветы: Агафоновский, Артѐмовский, Березинский, Боровщинский, Виленицкий, Вычеремский, Городенский, Дрегельский, Звонецкий, Каменский, Любытинский, Неболчский, Никандровский, Сивцевский, Талецкий, Тидворский, Хвощевикский, Хировский, Хортицкий, Шарьинский, Шереховичский и Ярцевский. 23 июля был образован р.п. Любытино.

26 августа 1966 года был упразднён Березинский с/с и образован Елисеевский с/с. 9 марта 1971 года упразднён Виленицкий с/с. 25 ноября 1974 года упразднён Никандровский с/с. 18 ноября 1975 года упразднены Городенский и Тидворский с/с. 11 февраля 1982 года упразднён Каменский с/с.

29 июня 1987 года Хортицкий с/с был переименован в Запольский.

22 ноября 1990 года был упразднён Боровщинский с/с. 13 июля 1992 года был упразднён Елисеевский с/с.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (рабочие посёлки Любытино и Неболчи) проживают   % населения района.

Административно-муниципальное устройство 

В Любытинский район в рамках административно-территориального устройства входят 2 поселения как административно-территориальные единицы области.  

В рамках муниципального устройства, одноимённый Любытинский муниципальный район включает 2 муниципальных образования со статусом сельских поселений:

Населённые пункты 
В Любытинском районе 270 населённых пунктов:

 Упразднённые населённые пункты
В 2013 году упразднены деревни Большое Максимково и Великая.

В 2016 году были упразднены деревни Городок и Сычёво, входившие в состав Любытинского сельского поселения.

 Новообразованные населённые пункты
В 2018 году на территории Любытинского сельского поселения образована деревня Маклочиха.

Местное самоуправление 
На досрочных выборах главы Любытинского муниципального района состоявшихся 13 марта 2011 года был избран член партии «Единая Россия» Юрий Валентинович Александров, работавший первым заместителем главы района, до него главой района был Кобяков Владимир Алексеевич. В апреле 2013 года указом губернатора Новгородской области был уволен глава района Александров Ю. В. Исполняющем обязанности главы района был назначен Гусев Тимофей Борисович.
8 сентября 2013 года в единый день голосование в Любытинском районе прошла избирательная кампания. На выборах выиграл Тимофей Гусев. 1 октября в Любытинском районе прошла церемония вступления в должность избранного главы.

Экономика 
 Промышленность

 Сельское хозяйство
 5 сельскохозяйственных предприятий
 35 крестьянских (фермерских) хозяйств
 более 3600 подсобных хозяйств населения.

Транспорт 
Через Любытинский район проходит Октябрьская железная дорога (Филиал РЖД РФ). 
Пассажирские перевозки осуществляются по линии Пестово — Санкт-Петербург и по линии Окуловка — Неболчи три раза в неделю (маршрут "Окуловка-Неболчи" (по вторникам), маршрут "Новгород-Окуловка" (по субботам и воскресеньям).

В районе осуществляется движение автобусов Боровичи — Любытино — Малая Вишера — Санкт-Петербург, Боровичи — Любытино — Малая Вишера — Великий Новгород, Любытино — Окуловка, а также пригородных Любытино — Агафоново, Любытино — Комарово, Любытино — Ярцево, Любытино — Вычерема, Любытино — Неболчи, Любытино — Дрегли (через Неболчи).

Культура 
В посёлке Неболчи расположен Дом культуры, построенный в 1959 году.

Связь 
Есть приём радиостанций: «Маяк», «Радио России», радио «Мста», радио «Динамит FM».

Из телеканалов вещают пять: 1-й телеканал, «Россия», «Культура», НТВ, «Славия». Существуют 4 оператора сотовой связи.

Люди, связанные с районом 
 Суворов, Александр Васильевич, полководец — деревня Каменка — имение
 Михаил Андреевич Ларченко ( -  в посёлке Артём Любытинского района), капитан Советской Армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1940).
 Уроженцы
 Бойцов, Евгений Васильевич (1919—1945) — Герой Советского Союза, уроженец д. Шубино
 Быстров, Григорий Ефимович, известный учёный-юрист — деревня Ивановское
 Карпова, Мария Петровна (1914—1974) — Герой Социалистического Труда, бригадир тракторной бригады.
 Лукина, Инна Николаевна (1931—2012) — советский, российский историк, писатель, краевед, директор Псковского музея В. И. Ленина.
 Павлов, Василий Фёдорович (1914-1973)- Герой Советского Союза. уроженец д. Плоска

Достопримечательности 
 Славянская деревня X века

 Усадьба Суворовых, постройки конца XIX — начала XX века.
 Церковь Успения Богородицы (1832)
 Бывшее родовое имение дворян Горемыкиных. Остался гостиный домик (сейчас Детская школа искусств) и дом прислуги. Горемыкинский парк. Главное здание сгорело
 Рёконьский монастырь (сохранились постройки 2-й половины XIX века)
 Церковь Св. Новомучеников Российских 2000 года постройки
 Часовня, купальня, крест на Святом ручье

Природные достопримечательности:
 Водопад на реке Прикша
 Водопад на реке Белая, рядом с деревней Новоселицы
 Озеро Городно
 Гора Петушок — глиняный обрыв на берегу Мсты, рядом с деревней Луково

Примечания

Ссылки 
 Сайт поселка Любытино и района
 Администрация Любытинского района
 
 География и бюджет района